Поникве могу бити:

 Вртаче, крашке депресије

или:

 Поникве (Голубац), насеље у општини Голубац, Србија
 Поникве (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Поникве (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Поникве (Огулин), насеље града Огулина, Хрватска
 Поникве (Бакар), насеље града Бакра, Хрватска
 Поникве (Добрепоље), насеље у општини Добрепоље, Словенија
 Поникве (Церкница), насеље у општини Цекница, Словенија
 Поникве (Сежана), насеље у општини Сежана, Словенија
 Поникве (Толмин), насеље у општини Толмин, Словенија

или:

 Поникве (аеродром), аеродром код Ужица, Србија

Види још 

 Пониква, вишезначна одредница